Herb oder herb steht für:
 eine Geschmacksrichtung, siehe bitter
 Herb (Heraldik), in der polnischen Heraldik eine Gruppe von gemeinen Figuren
 Wappengemeinschaft polnischer Adelsfamilien
 englische Kurzform des Vornamens Herbert
 Herb (Heinsberg), Ortsteil von Dremmen, Stadt Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Herb ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Herb (1871–zwischen 1935 und 1948), deutscher Schriftsteller
 Collie Herb (* 1986), Schweizer Singer-Songwriter
 Gustav Herb (1862–1947), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johann Baptist Herb (1806–1890), deutscher Theologe
 Karlfriedrich Herb (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler
 Katharina Herb (* 1968), deutsche Opernsängerin und Kabarettistin
 Marius Herb (* 2000), deutscher Kirchenmusiker und Organist
 Martin Herb (1930–2019), deutscher Notar
 Raymond Herb (1908–1996), amerikanischer Physiker

Siehe auch:

 Kapelle Herb
 Herp

Abkürzung